USA's justitsminister () er et amerikansk føderalt embede og medlem af USA's regering. Justitsministeren udnævnes af præsidenten med godkendelse af Senatet og er chef for Justitsministeriet. Embedet som USA's justitsminister blev oprettet af Kongressen i 1789.

Liste over USA's justitsministre

Se også 
 USA's præsidenter
 USA's ministerier

Eksterne henvisninger 

 
Lister over personer